El manga Bola de Drac va ser escrit i dibuixat per Akira Toriyama per a la revista setmanal Weekly Shonen Jump, i va ser publicat des de l'edició número 51 del 1984 (3 de desembre) fins a l'edició número 25 de 1995 (5 de juny); l'obra es compon d'un total de 519 capítols i un gaiden que van ser després compilats en 42 volums tankōbon, dels quals el primer va ser publicat el 10 de setembre de 1985 i l'últim el 4 d'agost de 1995. Aquesta versió original de 42 volums mai no va ser traduïda al català.

El 2004 es va reeditar la seva versió del manga en un nou format, dividit en 34 volums kanzenban, que incloïen un final lleugerament modificat i algunes pàgines a color que van aparèixer en la revista setmanal del Japó, que en l'anterior versió -la de 42 volums- apareixien totalment en blanc i negre. L'any 2007, l'editorial Planeta De Agostini va començar a publicar aquesta versió a Catalunya traduïda al català sota el nom de  Bola de Drac Edició Definitiva. El volum 01 va ser publicat el 18 de setembre de 2007 i el volum 34 (l'últim) el 13 de febrer de 2009 

La llista a continuació, inclou el llistat de capítols tal com van aparèixer a la seva publicació original de 42 volums. Com que aquesta versió no va ser traduïda al català, s'han emprat els títols utilitzats en la versió de 34 volums kanzenban que sí que va arribar a Catalunya.

Volums de Bola de Drac 

En Son Goku és un vailet molt especial que viu tot sol al bosc després de la mort del seu avi. Però tot canvia quan coneix la Bulma, una noieta malcriada de la gran ciutat que està buscant les Boles de Drac, unes esferes màgiques que poden concedir qualsevol desig. Com que en Son Goku és molt fort, la Bulma el convenç perquè l'acompanyi en la seva aventura...

Referències 

Bola de Drac
Bola de Drac